De Wallen, een buurt in Amsterdam
De Walletjes, een heuvel in West-Vlaanderen